Ormetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ormetjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun, 
Ormetjärnen (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Ormetjärnen (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,

Se även
Ormtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn